Andrés Guillermo Rodríguez Fernández – ex cestista portoricano
 Diego Rodríguez Fernández – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Lydia Rodríguez Fernández, nota come Lydia – cantante spagnola
 Pedro Rodríguez Fernández – ex cestista spagnolo
 Roberto Rodríguez Fernández – rivoluzionario e guerrigliero cubano